Леонид Анатольевич Александрович:
 Наумов, Леонид Анатольевич (род. 1961) — российский историк.
 Наумов, Леонид Анатольевич (1944—2019) — учёный, член-корреспондент РАН.